Aviação
 Aviação (Praia Grande)
 Praia Aviação - em São Paulo

Desambiguações de topônimos